Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Algérie 
  blindée (Algérie)

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand) 
  de cavalerie (Empire allemand)
 
  d'infanterie (Allemagne) ;
  de montagne (Allemagne) ;
  parachutiste (Allemagne) ;
  SS de cavalerie Florian Geyer (Allemagne) ;
  Panzerdivision (Allemagne)

Australie 
  d'infanterie (Australie)

Belgique 
  d'infanterie (Belgique)

Corée du Nord

Corée du Sud 
  d'infanterie (Corée du Sud)

États-Unis 
  d'infanterie (États-Unis) ;
  blindée (États-Unis)

France 
  d'infanterie (France) ;
  légère d'infanterie coloniale (France)
  de cavalerie (France).
  blindée (France) (dissoute en 1977).

Inde 
  (Première Guerre mondiale)
  d'infanterie indienne (Raj britannique) (Seconde Guerre mondiale)

Iran 
  (Iran)

Japon 
  (armée impériale japonaise)

Pologne 
  d'infanterie (Pologne)

Royaume-uni 

 8e division d'infanterie (Royaume-uni)
 8e division blindée (Royaume-uni)